Jan Peters, attore
Jan Peters, calciatore olandese (n. 1953)
Jan Peters, calciatore olandese (n. 1954)
Jan Peters, filosofo olandese
Jan Peters, informatico tedesco
Jan Peters, politico olandese
Jan Peters, storico tedesco